Groslée é uma ex-comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Em 1 de janeiro de 2016 foi fundida com a comuna de Saint-Benoît para a criação da nova comuna de Groslée-Saint-Benoît.

Demografia 
Em 2006 Groslée apresentava uma população de 352 habitantes, distribuídos por 200 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Antigas comunas de Ain